Data Leak Protection o Data Loss Prevention – protezione dei dati
 Decreto legislativo presidenziale
 Democratic Labor Party – partito politico australiano
 Democratic Labour Party – partito politico di Barbados
 Democratic Labour Party – partito politico neozelandese
 Democratic Labour Party – partito politico di Trinidad e Tobago
 Democratic Labour Party – partito politico britannico
 Digital Light Processing – tecnologia per videoproiettori
 Double long playing – album discografico doppio